Knotenschnur steht für:

 Quipu oder Khipu (Quechua: „Knoten“), eine Knotenschrift der südamerikanischen Inkas.
 Zwölfknotenschnur, Messinstrument für Winkel im alten Ägypten.
 Rechenseil oder Knotenseil, Rechenhilfsmittel des Mittelalters.

Siehe auch: